Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo ma Mattek-Sands ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Šafářová ha fatto coppia con Sabine Lisicki. Le due sono state sconfitte in semifinale da Martina Hingis e Sania Mirza.

In finale Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Hingis e Mirza per 2-6, 6-1, [10-6].

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (finale)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (campionesse)

  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Raquel Atawo /  Alicja Rosolska (primo turno)

Wildcard 

  Annika Beck /  Roberta Vinci (primo turno)
  Anna-Lena Friedsam /  Andrea Petković (ritirate, quarti di finale)

  Sabine Lisicki /  Lucie Šafářová (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2016
WTA Tour 2016